Anders Ladehaug (ur. 31 października 1999) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Nordre Land IL. Drużynowy srebrny medalista mistrzostw świata juniorów z 2019. Uczestnik zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy (2015). Medalista mistrzostw Norwegii.

Przebieg kariery 
W grudniu 2014 zadebiutował w FIS Cupie, zajmując 29. miejsce w Notodden. Wystartował w Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, gdzie zajął 33. miejsce indywidualnie i 5. w drużynie. 14 grudnia 2018 zajął 6. miejsce w konkursie FIS Cupu w Notodden. Wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2019, zdobywając srebrny medal drużynowo.

We wrześniu 2019 w Lillehammer, w ramach letniej edycji cyklu, zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 42. i 31. pozycję. W grudniu 2019 w Vikersund, w ramach zimowej rywalizacji, zdobył pierwsze punkty, plasując się na 25. i 30. lokacie. Kilka dni później w Notodden zajął 5. i 3. miejsce w zawodach FIS Cupu. W lutym 2020 po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce konkursu Pucharu Kontynentalnego, zajmując 6. pozycję w drugim konkursie w Planicy.

Ladehaug jest medalistą mistrzostw Norwegii – latem 2019 zdobył złoty medal w rywalizacji drużynowej, zimą 2021 zwyciężył w konkursie indywidualnym na skoczni dużej, a latem 2021 zdobył brązowy medal w konkursie indywidualnym na skoczni dużej, srebrny medal w konkursie drużyn mieszanych na skoczni normalnej i brązowy krążek w rywalizacji drużynowej na obiekcie normalnym.

Mistrzostwa świata juniorów

Drużynowo

Starty A. Ladehauga na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Ladehauga na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1999